— японская пловчиха, олимпийская чемпионка.

Родилась в 1988 году в Сёбара префектуры Хиросима. В 2007 году стала серебряной призёркой Универсиады. В 2008 году приняла участие в Олимпийских игр в Пекине, но там заняла лишь 7-е место на дистанции 200 м брассом. В 2009 году стала чемпионкой Универсиады. На Азиатских играх 2010 года ей лишь немного не хватило до медали, и она заняла 4-е место. В 2014 году стала серебряной призёркой Транскихоокеанского чемпионата и Азиатских игр.

Ссылки 
 

Пловцы Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года